Дентон има више значења:
 Дентон (Уједињено Краљевство)
 Дентон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Дентон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Дентон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Дентон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Дентон (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Дентон (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Дентон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Дентон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина